La saison 1980-1981 du FC Nantes est la  de l'histoire du club nantais. Le club est engagé dans trois compétitions : la Division 1 (), la Coupe de France () et la Coupe des Clubs Champions ().



Résumé de la saison

Effectif et encadrement

Transferts

Effectif 

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens 

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs 

 !colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux

!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants

Compétitions

Division 1

Coupe de France

Coupe des Clubs Champions

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Buteurs

Affluences 

L'affluence à domicile du FC Nantes atteint un total :
 de  spectateurs en 19 rencontres de Division 1, soit une moyenne de /match.
 de  spectateurs en 2 rencontres de Coupe de France, soit une moyenne de /match.
 de  spectateurs en 2 rencontres de Coupe des Clubs Champions, soit une moyenne de /match.
 de  spectateurs en 23 rencontres toutes compétitions confondues, soit une moyenne de /match.

Affluence du FC Nantes à domicile

Notes et références

Notes

Références 

Saison du FC Nantes
Nantes
Football en France en 1980
Football en France en 1981